Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2012 fand vom 30. Mai bis 3. Juni in Scheveningen (Niederlande) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Bei den Frauen setzten sich die Niederländerinnen Sanne Keizer und Marleen van Iersel im Finale gegen die Griechinnen Maria Tsiartsiani und Vasiliki Arvaniti durch. Im Wettbewerb der Männer verteidigten die Deutschen Julius Brink und Jonas Reckermann im Endspiel gegen das niederländische Duo Emiel Boersma und Daan Spijkers erfolgreich den Titel aus dem Vorjahr.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. In acht Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften „Jeder gegen Jeden“ um den Einzug in die KO-Runde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Bei Punktgleichheit zweier Mannschaften entschied der direkte Vergleich. Bei Punktgleichheit dreier Mannschaften entschied zunächst das Verhältnis der Ballpunkte aus den Spielen zwischen diesen drei Mannschaften. Die drei besten Teams aus jeder Gruppe erreichten die KO-Runde, wobei die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert waren. Im einfachen K.-o.-System ging es weiter bis zum Finale. Die siegreichen Teams des Turniers erhielten jeweils 20.000 Euro Preisgeld und 500 Punkte für die Weltrangliste.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Informationen bei der CEV (englisch)

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2012
Volleyball (Niederlande)
Sportveranstaltung in Den Haag
Volleyballwettbewerb im Königreich der Niederlande